Флаг Октя́брьского — упрощённое название флага некоторых муниципальных образований России.

 Флаг Октябрьского — флаг городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
 Флаг Октябрьского — флаг городского поселения рабочий посёлок Октябрьский Октябрьского района Волгоградской области.
 Флаг Октябрьского городского поселения — флаг муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края.
 Флаг городского поселения Октябрьский — флаг городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области.
 Флаг Октябрьского городского поселения — флаг муниципального образования — Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области.
 Флаг городского поселения Октябрьское — флаг муниципального образования городское поселение Октябрьское Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.